Рита:

 Рита — термин в ведийском санскрите
 Рита — уменьшительное от имени Маргарита, а также самостоятельное имя
 Рита — израильская певица
 «Рита» — ураган 2005 года в США
 «Рита» — речевой информатор РИ-65
 «Рита» — советский художественный фильм (Рижская киностудия, 1957)
 «Рита» — российский художественный фильм (2010)
 «Рита» — датский телесериал (2012—2017)